Mark Taylor kan syfta på:

Mark Taylor (ishockeyspelare) (1958–), en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare
Mark Taylor (politiker) (1957–), en amerikansk demokratisk politiker
Mark Taylor (ljudtekniker)